Los Cuartos kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Los Cuartos, Jalisco, ort, 
 Los Cuartos, San Luis Potosí, ort, Santa María del Río, 

Robotskapade Mexikoförgreningar